Saarikko ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Saarikko (* 1983), finnische Politikerin
 Niilo Saarikko (1898–1979), finnischer Sänger und Musikproduzent
 Ulla Saarikko (* 1971), finnische Eishockeyspielerin